Кли́ффорд () — английское имя, фамилия и топоним.

Имя 
См. ст. .

Фамилия 
Фамилия Клиффорд является  и означает «брод у обрыва».

А—Г 
 Клиффорд, Александр (1909—1952) — британский военный корреспондент и писатель.
 Клиффорд, Базз (1941—2018; наст. имя Риз Фрэнсис Клиффорд-третий) — американский певец и сочинитель песен.
 Клиффорд, Бетси (род. 1953) — канадская горнолыжница.
  (1890—1969) — британский дипломат и колониальный администратор:  (1932—1934), губернатор Британского Маврикия (1937—1942), губернатор Тринидада и Тобаго (1942—1947).
  (род. 1992) — английский футболист.
 
  (1905—1984) — английский оперный певец.
  (род. 1942) — австралийский кинорежиссёр.

Д 
  (род. 1939) —  (1988—2014),  епархии Клойна (2009—2013).
 :
  (1936—1987) — австралийский художник.
  (род. 1945) — американский историк.
  (1889—1952) — американский юрист и политик, администратор клуба «Грин-Бей Пэкерс».
  (род. 1950) — британская писательница и актриса театра.
 
  (1809—1876) — губернатор Массачусетса (1853—1854),  (1849—1858).
  (1836—1923) — британский священник-нонконформист, политик и адвокат.
  (1848—1933) — газетный издатель, редактор, писатель, учитель, первый адвокат Западной Виргинии — афроамериканец.
 :
 Клиффорд, Джордж, 3-й граф Камберленд (1558—1605) — английский пэр, рыцарь, адмирал, придворный Елизаветы I.
 Клиффорд, Джордж (третий) (1685—1760) — голландский банкир и ботаник.
 Клиффорд, Дуг (род. 1945) — американский барабанщик, сооснователь рок-группы Creedence Clearwater Revival.

Е—Т 
 Клиффорд, Кайл (род. 1991) — канадский хоккеист.
 Клиффорд, Кларк (1906—1998) —  (1946—1950), министр обороны США (1968—1969).
  (род. 1991) — ирландский футболист.
  (род. 1948) — американская певица.
 Клиффорд, Люси (1846—1929) — английская писательница и журналистка.
 :
  (род. 1943) — американский певец, сочинитель песен и актёр.
 Клиффорд, Майкл Ричард Юрэм (1952—2021) — американский астронавт.
  (1943—2017; наст. имя Максуэлл Фрэнк Клиффорд) — английский публицист и .
 Клиффорд, Натан (1803—1881) — американский государственный деятель, дипломат и юрист, человек, бывший членом Верховного суда США наиболее продолжительное время (1858—1881); Генеральный прокурор США (1846—1848),  (1848—1849).
  (1788—1877) — английский баронет, адмирал.
 :
  (род. 1966) — американский музыкант, сочинитель песен и продюсер.
 
 Клиффорд, Розамунда (до 1150 — ок. 1176) — «Прекрасная Розамунда», «Роза мира», любовница короля Англии Генриха II Плантагенета.
 Клиффорд, Рут (1900—1998) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания.
 Клиффорд, Стив (род. 1961) — американский баскетболист и тренер.

У—Я 
 :
 Клиффорд, Уильям Кингдон (1845—1879) — английский философ и математик, в честь которого названы несколько разделов и объектов этой науки (см. ниже).
  (1877—1941) — американский киноактёр.
  (род. 1992) — английский футболист.
 :
 Клиффорд, Фрэнсис, 4-й граф Камберленд (1559—1641) — дворянин, государственный деятель.
  (1917—1975; наст. имя Артур Леонард Белл Томпсон) — британский писатель.
 Клиффорд, Хью (1866—1941) — британский колониальный администратор, в т. ч. генерал-губернатор Нигерии (1919—1925).
 :
  (1813—1893) — первый .
  (ок. 1820 — 1863) — валлийско-испанский фотограф.
  (1844—1907) — английский художник и писатель.

Титулы, роды, семьи 
 Клиффорды — один из старейших английских родов нормандского происхождения, известный с XI века.
 Барон Клиффорд
 Барон Клиффорд из Чадли (список)
 Барон де Клиффорд (лорды, бароны)

Топонимы 
Деревни Англии
  — в Уэст-Йоркшире.
  — в Херефордшире.
 
  — в Уорикшире.
Населённые пункты США
  — городок в Индиане.
  — тауншип в Канзасе.
  — деревня в Мичигане.
  — тауншип в Пенсильвании.
  — город в Северной Дакоте.
Прочие страны
  — поселение в составе городка  в Онтарио (Канада).

Математика 
 Алгебра Клиффорда
 
 
 
 
 
 
 
 Теоремы Клиффорда
 Тор Клиффорда

Массовое искусство 
  — серия детских книг (1963—2015) авторства . Главный герой — .
  — американо-британский мультсериал (2000—2003).
  — американский мультсериал (2003—2006).
 Клиффорд — американский фильм 1994 года.

Прочее 
 (4276) Клиффорд — астероид.
  — пирс в Сингапуре (работал с 1933 по 2006 гг.)
  — гостиница в Лондоне (работала с 1344 по 1903 гг.)

См. также 
  — в английском городе Йорк, также известный как Башня Клиффорда.
 Clifford Chance — международная юридическая фирма.
 Клиф и Клифф
 Клифтон

Примечания